Anton Schagerberg, född 5 juni 1999 i Karlstad, är en svensk ishockeyspelare för Västerviks IK i Hockeyallsvenskan. Schagerbergs moderklubb är Färjestads BK. Som junior spelade han med Grums IK samt Mora IK med vilka han fick göra debut i Svenska Hockeyligan till säsongen 2018/19. Mora åkte ur SHL den säsongen och Schagerberg fick fortsatt förtroende med laget i Hockeyallsvenskan. Till säsongen 2020/21 skrev han kontrakt med Nybro Vikings IF i Hockeyettan där han stannade i två säsonger. Inför säsongen 2022/23 skrev Schagerberg på för Västerviks IK.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1999
Levande personer
Män
Spelare i Grums IK
Spelare i Mora IK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Västerviks IK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare